Чери Три има више значења:
 Чери Три (Оклахома)
 Чери Три (Пенсилванија)